El término hierba de cristal puede referirse a:

 la planta Salsola vermiculata;
 la planta Salsola kali;
 la planta Sarcocornia fruticosa.